Левин Залман Исаакович (4 июля 1923, Ветка  Гомельской области — 3 октября 2019, Москва, РФ ) — советский , ,  (1972).

Биография 
В 1947 окончил Московский институт востоковедения. Научный сотрудник Института востоковедения РАН (1953—1957 и с 1980), зав. сектором (1999—2002). Служил в Советской Армии (1947—1952 и в 1957—1980).
ПолковникАвтор свыше 50 научных работ.

Сочинения 
 «Философ из Фурейки». М., 1965;
 «Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и Египте: (Новое время)». М., 1972;
 «Развитие арабской общественной мысли». М., 1984;
 «Ислам и национализм в странах зарубежного Востока». М., 1988;
 «Развитие общественной мысли на Востоке: Колониальный период. XIX—XX вв.» М., 1993.
 «Общественная мысль на Востоке (Постколониальный период)». М.: Восточная литература, 1999.
 «Менталитет диаспоры». М.: ИВРАН, «КРАФТ+», 2001.
 «Реформа в исламе: быть или не быть?» М.: ИВРАН, «КРАФТ+», 2005.
 «Восток: идентичность и глобализация». М.: ИВРАН, 2007.
 «Восток Модернизация в человеческом измерении». М., 2011
 «Очерки природы исламизма». М., 2014
 «Арабы в жерновах модернизации». М., 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Левин, Залман Исаакович // Институт востоковедения РАН

Арабисты СССР
Историки СССР
Родившиеся в Ветке